Grégoire III Laham (1933), patriarche émérite de l'Église catholique melkite ;
 Maroun Lahham (1948), prélat catholique jordanien ;
 Agnès-Mariam de la Croix (1952), religieuse carmélite et militante franco-libanaise.